Barton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Barton House (Florissant, Missouri), NRHP-ID 79003650
 Barton House (Salado, Texas), NRHP-ID 83003079
 George Barton House in Buffalo, New York, NRHP-ID 86000160